Во́ткинское шоссе́ — крупная магистральная улица в Индустриальном и Устиновском районах Ижевска, шоссе, пролегающее по территории Ижевска и Завьяловского района Удмуртии. Является частью автодороги Ижевск — Воткинск. Проходит от Удмуртской улицы до северо-восточной границы города.

Воткинское шоссе — самая длинная улица Ижевска: его протяжённость в черте города составляет почти 10 км.

История 
Первое упоминание улицы в документах относится к 1962 году. В середине XX века будущая улица представляла собой проходящую через лес узкую грунтовую дорогу, которая вела в город Воткинск. Появление на месте старого тракта новой городской улицы ускорило принятое в 1959 году решение о начале строительства в Ижевске завода по производству бумагоделательных машин. Разместить его решили на северо-востоке города, на 10 километре Воткинского тракта.

Строительство завода, получившего имя «Ижтяжбуммаш», велось в 1960—1965 годах. Развитие завода потребовало создания хороших подъездных путей, в связи с чем Воткинский тракт начали асфальтировать и расширять, превратив его в современное шоссе.

Одновременно с заводом рос и новый жилой массив «Буммаш». Этот район начали возводить на месте леса вдоль южной стороны Воткинского шоссе. Тем не менее, проектировщики решили не вырубать весь лес полностью — небольшая его часть была сохранена и благоустроена. Так в 1969 году появился Парк Космонавтов.

В 1968 году по Воткинскому шоссе до остановки «Школьная» (ныне «Администрация Индустриального района») прошёл первый ижевский троллейбус. 22 апреля 1970 года на улице рядом с парком Космонавтов открылся широкоформатный кинотеатр «Ударник».

К 1977 году на Воткинском шоссе завершилось строительство ТЭЦ-2. В 1982 году был сдан в эксплуатацию комплекс Республиканской клинической больницы № 1.

В 2010 году вдоль северной стороны Воткинского шоссе началось строительство нового жилого микрорайона «Столичный». Всего на территории в 46 гектаров планируется возвести 650 000 м² жилья.

Описание 
Воткинское шоссе начинается от Удмуртской улицы, фактически являясь её продолжением. В самом начале у здания ГИБДД УР к нему примыкает Славянское шоссе. Далее Воткинское шоссе следует ровно по прямой, пролегая мимо жилых районов Буммаш и Столичный, и входит в Северо-Восточный промышленный район Ижевска.

На участке от Хохряковской развязки до реки Вожойки по северной стороне Воткинского шоссе проходит граница между Ижевском и Завьяловским районом. После пересечения Вожойки Воткинское шоссе проходит далее по землям Якшурского сельского поселения Завьяловского района. Здесь у деревни Новые Марасаны к шоссе примыкает объездная дорога на Якшур-Бодьинский тракт. От этого перекрёстка Воткинское шоссе на протяжении 4 км продолжается в качестве участка восточного полукольца окружной дороги Ижевска. Этот участок заканчивается на круговом перекрёстке с объездной автодорогой в ижевский аэропорт. На этом перекрёстке восточное полукольцо уходит на юг, а Воткинское шоссе продолжается прямо. Сразу за перекрёстком шоссе пересекает железную дорогу Вожой — свинокомплекс «Восточный» и следует далее в направлении Воткинска.

Нумерация домов ведётся от улицы Удмуртской. Слева к Воткинскому шоссе примыкают: Славянское шоссе, дорога к РКБ № 1, Трактовая улица, улица Мира (Хохряки). Справа примыкают: улица Строителей, улица 9 Января, Деповский проезд, Копровый проезд, проезд к ТЭЦ-2, Технологическая улица, Новосмирновская улица.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 1а — Управление ГИБДД по Удмуртской Республике
 № 9 — Управление МВД России по городу Ижевск
 № 25 — лыжная база «Снежинка»
 № 27 — лыжная база УдГУ
 № 29 — Республиканский ветеринарно-диагностический центр
 № 31 — завод строительных материалов «Альтаир»
 № 39 — жилой комплекс «Аврора»
 № 57 — Республиканская клиническая больница № 1
 № 81 — Городская клиническая больница № 7
 № 93 — санаторий-профилакторий «Буммаш»
 № 99 — стадион «Буммаш»
 № 105 — Центральные электрические сети
 № 117 — физкультурно-оздоровительный комплекс «СпортПаркСемья»

По чётной стороне:
 № 16 — детский сад № 155
 № 16а — детский сад № 148
 № 22 — городское отделение почтовой связи № 39
 № 48 — средняя школа № 8
 № 50 — библиотека имени П. А. Блинова
 № 78а — детский сад № 2
 № 90а — детский сад № 194
 № 106 — вечерняя школа № 3
 № 110 — средняя школа № 19
 № 110б — детский сад № 33
 Парк Космонавтов
 № 118 — центр русской культуры «Русский дом» (кинотеатр «Ударник»)
 № 120 — Управление Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков России по УР
 № 124а — детский сад № 102
 № 138 — детский сад № 152
 № 140 — Индустриальный районный суд
 № 144 — Баня № 6
 № 146 — Художественный фонд
 № 162 — Республиканский учебный технический центр безопасности дорожного движения
 № 166, 166а — общежития завода Буммаш
 № 170 — завод «Буммаш»
 № 178 — молокозавод ОАО «ИжМолоко»
 № 180 — Дом печати
 № 182 — предприятие «Спецгазавтотранс»
 № 196 — учебный центр МВД УР, Храм Димитрия Донского
 № 196/4 — автосалон ГАЗ
 № 204 — предприятие «Ижводоканал»
 № 284 — Ижевская ТЭЦ-2
 № 298 — Инновационный индустриальный технопарк «Удмуртия» (завод «Ижмаш»)
 № 304 — Распределительный центр ЗАО Тандер («Магнит»)

Общественный транспорт 
По Воткинскому шоссе проходят маршруты троллейбусов, автобусов и маршрутных такси.

Троллейбус 
Контактная сеть троллейбусов протянута от улицы Удмуртской до разворотного кольца у Дома печати. Кроме того, у остановки «Администрация Индустриального района» существует ещё одно троллейбусное кольцо, на котором разворачиваются троллейбусы 2-го маршрута во «внепиковое» время. Всего по Воткинскому шоссе проходят 2 маршрута троллейбуса № 1 и № 2, идущих до Центра и улицы Молодёжной соответственно.

Автобус 
 16: от улицы Строителей до Новосмирновской улицы и от Новосмирновской улицы до улицы 9 Января
 19: от Удмуртской улицы до поворота к 1-й РКБ и обратно
 22: от улицы 9 Января до поворота к 1-й РКБ и обратно
 23: от Удмуртской улицы до Копрового проезда и от Копрового проезда до улицы 9 Января
 31: от улицы 9 Января до троллейбусного кольца у Дома печати и обратно
 36: от Удмуртской улицы до улицы 9 Января и обратно
 308: проходит по всему Воткинскому шоссе
 315: от улицы Строителей до Трактовой улицы и от Трактовой улицы до улицы 9 Января
 320: от улицы Строителей до Трактовой улицы и от Трактовой улицы до улицы 9 Января
 321: от улицы 9 Января до поворота к 1-й РКБ и обратно

Маршрутное такси 
 49: от улицы 9 Января до поворота к 1-й РКБ и обратно
 68: от Удмуртской улицы до Новосмирновской улицы и обратно
 367: от улицы 9 Января до Трактовой улицы и обратно

Перспективы 
Продлить линию от существующего разворотного кольца троллейбусов 1-го и 2-го маршрутов по Воткинскому шоссе до Копрового проезда.

Примечания